TLD kan avse:

 Top-level domain, sista delen av ett domännamn
 Tag Library Descriptor, ett XML-dokument som kartlägger JSP-taggar till sina hanterare eller tillhörande filer
 The Living Daylights (1987), originalnamnet på den 15:e filmen i James Bond-serien
 Termoluminiscensdosimeter, en strålningsdosimeter som läses genom att mäta ljusflöde under en uppvärmningsprocess
 Telefónica Larga Distancia, ett dotterbolag till Telefónica i Puerto Rico, ett spanskt telekommunikationsföretag
 Teleflex Lionel-Dupont, en tillverkare av flygplan och utrustning för markservice
 Tuli Lodge Airport, en flygplats i Botswana med denna IATA-kod
 Tjänstemeddelande rörande lantförsvaret, serie D